Нобилиор (Nobilior) е име на следните:

 Нобилиор, конгомен от фамилията Фулвии:

 Сервий Фулвий Петин Нобилиор, консул 255 пр.н.е.
 Марк Фулвий Нобилиор (консул 189 пр.н.е.)
 Марк Фулвий Нобилиор (консул 159 пр.н.е.)
 Квинт Фулвий Нобилиор, консул 153, цензор 136 пр.н.е.

Вижте също 
 Базилика Емилия, построена 179 пр.н.е. от цензорите Марк Емилий Лепид и Марк Фулвий Нобилиор